Aluminijumski oksidi su grupa neorganskih jedinjenje čije formule sadrže aluminijum (Al) i kiseonik (O).

Aluminijum(I) oksid Al2O)
Aluminijum(II) oksid (AlO) (aluminijum monoksid)
Aluminijum(III) oksid (aluminijum oksid), (Al2O3), najzastupljenija forma aluminijum oksida, koja se javlja na površini aluminijuma, ali i u kristalnom obliku kao korund, safir, i rubin.